La notion de principes généraux de droit peut faire référence :
 au principes généraux de droit reconnus par les nations civilisées en droit international public ;
 aux principes généraux du droit français.
 aux principes généraux du droit québécois

Notes et références

Théorie du droit
Droit civil